Amolaro ima više značenja:
 Amolaro, Padova
 Amolaro, Venezia